XXIV съезд Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за проходил в Москве с 30 марта по 9 апреля 1971 года. На съезде присутствовало 4963 делегатов, из них: 4740 — с решающим голосом и 223 — с совещательным голосом.

Порядок дня 
Отчётный доклад ЦК КПСС (Л. И. Брежнев)
Отчётный доклад Центральной ревизионной комиссии КПСС (Г. Ф. Сизов).
Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 гг. (А. Н. Косыгин)
Выборы центральных органов партии.

Решения съезда 
Главным международным итогом съезда стала изложенная в Отчётном докладе Л. И. Брежнева и принятой по нему резолюции, «Программа мира» — система мероприятий, направленных на коренное улучшение международной обстановки и принципиальную перестройку отношений между государствами. В частности, Программа мира предусматривала:

 ликвидацию военных очагов в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, содействие политическому урегулированию в этих районах, с правом давать немедленный и твёрдый отпор любым актам агрессии и международного произвола;
 отказ от применения силы и угрозы её применения для решения спорных вопросов должен стать законом международной жизни;
 созыв Совещания по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, в том числе для окончательного признания территориальных изменений в Европе, происшедших по итогам 2-й мировой войны;
 осуществление коренного поворота к разрядке и миру в Европе, принятие мер для обеспечения коллективной безопасности;
 подтверждение готовности СССР и других стран — участниц Варшавского договора к его аннулированию при условии одновременного аннулирования договора о создании НАТО. В качестве первого шага предлагалось ликвидировать военные организации ВД и НАТО;
 заключение договоров, запрещающих ядерное, химическое и бактериологическое оружие; борьба за прекращение всюду и всеми испытаний ядерного оружия, включая подземные; создание безъядерных зон в различных районах мира; созыв конференции пяти ядерных держав (на тот момент СССР, США, КНР, Франции, Англии) по ядерному разоружению;
 прекращение гонки вооружений всех видов; заключение договорённостей о сокращении военных расходов в первую очередь крупных государств;
 созыв всемирной конференции по вопросам разоружения во всём их объёме, ликвидации иностранных военных баз, сокращения вооружённых сил и вооружений в Центральной Европе и других районах, где военное противостояние особенно опасно; разработка мер, уменьшающих вероятность случайного возникновения или преднамеренной фабрикации военных инцидентов и их перерастания в международные кризисы и войны;
 завершение претворения в жизнь решения ООН о ликвидации колониальных режимов; всеобщее осуждение и бойкот режимов, проводящих политику расизма и апартеида;
 углубление взаимовыгодного сотрудничества СССР во всех областях с государствами, которые стремятся к этому; участие со всеми другими заинтересованными государствами в решении глобальных проблем, включая сохранение природной среды, освоение энергетических и других природных ресурсов, исследование и освоение космоса и Мирового океана, развитие транспорта и связи, предупреждение и ликвидацию наиболее опасных заболеваний.

На съезде были избраны:
Центральный Комитет КПСС: 241 членов, 155 кандидатов в члены ЦК КПСС.
Центральная ревизионная комиссия: 81 членов.

Достижения, посвящённые съезду 
XXIV съезду КПСС создатели АМС «Луна-16» посвятили доставку ею на Землю лунного грунта.

Интересные факты 
 На съезд не был приглашён член ЦК В. Е. Семичастный.
 Не попал на съезд кандидат в члены ЦК П. М. Елистратов, возможно, собиравшийся выступить на нём против Брежнева (см. статью о Елистратове).

Примечания

Литература

Ссылки 
 XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 30 марта — 9 апреля 1971 года. Стенографический отчет. Тома 1–2
 См. Госплан СССР
 
 «Справочник по истории КПСС и Советского Союза 1898—1965»

 24
Период застоя
Март 1971 года
Апрель 1971 года
1971 год в Москве